Garneray ist der Familienname folgender Personen:

 Ambroise Louis Garneray (1783–1857), französischer Kupferstecher und Maler
 Jean François Garneray (1755–1837), französischer Maler